Systém může být:

 systém

politologie a politika
 politický systém
 volební systém
 manský systém

religionistika
 náboženský systém

ekonomie
 peněžní systém

ekologie
 ekosystém

fyzika
 fyzikální systém 
 termodynamický systém
 otevřený systém
 uzavřený systém
 izolovaný systém
 referenční systém 
 inerciální systém 
 neinerciální systém 
 laboratorní systém
 těžišťový systém
 systém veličin a jednotek, 
 systém CGS 
 soustava SI 
 metrický systém 
 angloamerický systém měr
 krystalografický systém

astronomie
 solární systém 
 heliocentrický systém

chemie
 periodický systém

biologie 
 Linného systém
 klasifikační systém eukaryot
 klasifikační systém rostlin
 klasifikační systém hub
 klasifikační systém živočichů
 klasifikační systém prokaryot
 klasifikační systém virů

lékařství
 nervový systém 
 centrální nervový systém 
 oběhový systém 
 lymfatický systém 
 gastrointestinální systém 
 vylučovací systém 
 dýchací systém 
 endokrinní systém   

geologie
 geomorfologický systém, 
 Krušnohorský systém

informatika
 informační systém
 systém řízení báze dat
 operační systém
 Systém pro správu obsahu (CMS)

matematika
 numerický systém 
 poziční systém 
 binární systém 
 dekadický systém 
 hexadecimální systém 
 nepoziční systém
 souřadný systém 
 afinní systém
 kartézský systém 
 polární systém
 cylindrický systém
 sférický systém

automobily
 palivový systém
 zážehový systém
 vstřikovací systém
 brzdový systém
 chladicí systém
 mazací systém
 systém regulace prokluzu kol

elektrotechnika a energetika
 trojfázový systém

 stavebnictví
 klimatizační systém,
 
podle vlastností
 lineární systém
 nelineární systém
 statický systém
 dynamický systém
 otevřený systém
 uzavřený systém
 izolovaný systém